Piz Nair può riferirsi a:
 Piz Nair – montagna delle Alpi dell'Albula presso Sankt Moritz
 Piz Nair – montagna delle Alpi Glaronesi a nord del Passo dell'Oberalp
 Piz Nair – montagna delle Alpi della Val Müstair  a nord del Passo del Forno